Coyote Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coyote Hill (Archuleta County, Colorado)	
 Coyote Hill (Saguache County, Colorado)	
 Coyote Hill (Placer County, Kalifornien)	
 Coyote Hill (Santa Clara County, Kalifornien)	
 Coyote Hill (Montana)	
 Coyote Hill (New Mexico)	
 Coyote Hill (Oklahoma)	
 Coyote Hill (Oregon)	
 Coyote Hill (Utah)	
 Coyote Hill (Washington)	
 Coyote Hill (Carbon County, Wyoming, 2509 m)	
 Coyote Hill (Carbon County, Wyoming, 2795 m)	
 Coyote Hill (Goshen County, Wyoming)	
 Coyote Hill (Hot Springs County, Wyoming)